EM i kortbanesvømning 2017 fandt sted i København, Danmark. Stævnet blev afholdt i Royal Arena, der blev færdigbygget i januar 2017. Det var den første store sportskonkurrence i denne arena, der har en tilskuerkapacitet på ca. 12.500.

Det var anden gang, at Danmark er vært for denne begivenhed efter 2013-udgaven i Herning.

Medaljer

Medaljeoversigt

Referencer 

2017
Sport i 2017
København i 2000-tallet